Lange Gasse 10 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Lange Gasse 10 (Quedlinburg)
 Lange Gasse 10 (Nördlingen)